Антонов Антон Антонович — Герой Радянського Союзу
 Антонов Антон Станіславович — російський письменник-фантаст